Saw kan avse:

Personer
 Tenor Saw (1966–1988)), jamaikansk reggae-artist

Filmer
 Saw (filmserie) – serie med skräckfilmer
 Saw (kortfilm)
 Saw  2003
 Saw II
 Saw III
 Saw IV
 Saw V
 Saw VI
 Saw 3D = Saw VII

Geografi
 Mount Saw, ett berg i Antarktis